Vendelinus steht für:

 Govaert Wendelen (1580–1667, Gelehrtenname Vendelinus), flämischer Astronom
 Vendelinus (Mondkrater), benannt nach Govaert Wendelen